

Geografia

Germania 
 Bonstetten – comune nel distretto della Svevia (Baviera)

Svizzera 
 Bonstetten – comune nel distretto di Affoltern (Canton Zurigo)